Куркань () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Куркань () — село в Румунії, у повіті Келераш. Адміністративний центр комуни Куркань.
 Куркань () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Кобадін.